

Geografia
 Peyre – comune francese situato nel dipartimento delle Landes
 Peyre – comune francese soppresso e villaggio nel comune di Comprégnac, nel dipartimento di Aveyron
 Fau-de-Peyre –  comune francese situato nel dipartimento della Lozère
 La Chaze-de-Peyre – comune francese situato nel dipartimento della Lozère 
 Saint-Léger-de-Peyre – comune francese situato nel dipartimento della Lozère 
 Sainte-Colombe-de-Peyre – comune francese situato nel dipartimento della Lozère

Persone
 Henri Peyre (1901-1988) – linguista francese naturalizzata statunitense
 Marie-Joseph Peyre (1730-1785) – architetto francese
 Sully-André Peyre (1890-1961) – poeta e saggista francese
 Thibault Peyre (1992) – calciatore francese